Город Славгород — муниципальное образование и административно-территориальная единица в Алтайском крае России. 

Административный центр — город Славгород.

В рамках административно-территориального устройства в качестве административно-территориального образования является городом краевого значения с подчинёнными ему населёнными пунктами. В рамках организации местного самоуправления составляет муниципальное образование со статусом муниципального округа (в 2008—2011 гг. — городского округа).

История 
Первоначальные границы муниципального образования и административно-территориального образования установлены Законом Алтайского края от 3 декабря 2008 года.

Законом Алтайского края от 11 июля 2011 года Славгородский сельсовет Славгородского района был переподчинён городу краевого значения как административно-территориальной единице и включён в состав одноимённого муниципального образования (городского округа) город Славгород с 1 августа 2011 года.

Закон Алтайского края от 1 сентября 2011 года все оставшиеся сельсоветы Славгородского района также были переподчинены городу краевого значения как административно-территориальной единице и включены в состав одноимённого муниципального образования (городского округа) город Славгород с 21 сентября 2011 года. Переходный период для формирования органов власти объединённого городского округа определён до 1 января 2012 года.

Законом Алтайского края от 11 мая 2022 года городской округ преобразован в муниципальный округ.

Население

Национальный состав

Населённые пункты  
В состав муниципального округа входят (городу краевого значения подчинены) 24 населённых пункта, в том числе собственно город Славгород и 23 сельских населённых пункта:

Примечания 

Муниципальный округ город Славгород